Stalking, hinderlijk volgen en lastigvallen
Stalken (Zutendaal), een buurtschap in de gemeente Zutendaal